Universität Berlin steht für:
 Humboldt-Universität zu Berlin, seit 1949 unter diesem Namen, früher Friedrich-Wilhelms-Universität, ehemals alma mater beroliniensis
 Freie Universität Berlin, gegründet 1948 in (West-)Berlin-Dahlem
 Technische Universität Berlin, ehemals Bergakademie, Bauakademie, Technische Schule und Technische Hochschule Charlottenburg
 Universität der Künste Berlin, bis 2001 Hochschule der Künste Berlin, ehemals Hochschule für die bildenden Künste
 Charité – Universitätsmedizin Berlin, seit 2003 Vereinigung der medizinischen Fakultäten von Humboldt- und Freier Universität

Siehe auch:
 CODE University of Applied Sciences